Miejscowości w USA:
 Olathe – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Montrose
 Olathe – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Olathe (ang. Olathe Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson